Townhill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Townhill, Skottland, ort i Fife, 
 Townhill, Wales, community i Swansea, 
 Townhill Park – en ort i Southampton, Hampshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar